
Termin -{TCC}- ima više značenja.

 Genetički kod za serin
 Triklokarban, sredstvo za dezinfekciju